Kladovo peut renvoyer à :

 Kladovo, une ville et une municipalité de Serbie situées dans le district de Bor.
 Kladovo, une localité de Serbie située dans la municipalité de Petrovac na Mlavi, district de Braničevo.